SV Drochtersen/Assel (celým názvem: Spielvereinigung Drochtersen/Assel e. V.) je německý fotbalový klub, který sídlí v Drochtersenu, jenž leží ve spolkové zemi Dolní Sasko. Původně byl založen 17. dubna 1974 po fúzi klubů TV Germania Drochtersen a VTV Assel. Svůj současný název nese od roku 1977. Od sezóny 2015/16 působí v Regionallize Nord, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Klubové barvy jsou černá a červená.

Své domácí zápasy odehrává na Kehdinger Stadionu s kapacitou 3 000 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1974 – fúze klubů TV Germania Drochtersen a VTV Assel
 1974 – JSG Drochtersen/Assel (Jugendspielgemeinschaft Drochtersen/Assel)
 1977 – SV Drochtersen/Assel (Spielvereinigung Drochtersen/Assel e. V.)

Získané trofeje 
 Niedersachsenpokal ( 2× )
 2015/16, 2017/18

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 2001–2004: Landesliga Lüneburg
 2005–2008: Verbandsliga Niedersachsen Ost
 2008–2010: Fußball-Oberliga Niedersachsen Ost
 2010–2011: Fußball-Oberliga Niedersachsen
 2011–2012: Landesliga Lüneburg
 2012–2015: Fußball-Oberliga Niedersachsen
 2015– : Fußball-Regionalliga Nord

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Dolním Sasku
Fotbalové kluby založené v roce 1977